Orta peut désigner :

Toponyme

Italie 
 Orta di Atella, commune italienne de Campanie ;
 Orta Nova, commune italienne dans les Pouilles ;
 Orta San Giulio, commune italienne dans le Piémont ;
 Lac d'Orta, lac italien du Piémont ;
 , une rivière des Abruzzes.

Norvège 
 l’île d’Orta, petite île de la commune de Aukra.

Turquie 
 Orta, ville de Turquie ;
 Orta, quartier de la métropole d'Istanbul en Turquie.

Patronyme 

 Choco Orta, chanteuse portoricaine ;
 Garcia de Orta (1501-1568), médecin et botaniste portugais.
Patronyme portugais